Chiesa di San Pellegrino – ad Altirolo, frazione del comune di Giornico, nel Canton Ticino, in Svizzera
 Chiesa di San Pellegrino – chiesa di Reggio Emilia
 Chiesa di San Pellegrino – a San Pellegrino Terme
 Chiesa di San Pellegrino alla Sapienza – a Siena
 Chiesa di San Pellegrino – a Trecastelli
 Chiesa di San Pellegrino in Vaticano – all'interno della Città del Vaticano
 Oratorio di San Pellegrino – a Bominaco, frazione del comune di Caporciano, in provincia dell'Aquila